Paul Lafond ist der Name folgender Personen:

* Paul Lafond (Kunsthistoriker) (1847–1918), französischer Kunsthistoriker, Zeichner und Graveur
 Paul Lafond (Politiker) (1919–1988), kanadischer Politiker